Boldt är ett efternamn som förekommer i flera länder, bland annat i Sverige och Finland.

Personer med efternamnet Boldt
Alexander Boldt (1873–1956), finlandssvensk bibliotekarie och författare
Barbara Mattsson (född Boldt 1943), finlandssvensk psykolog och psykoanalytiker
Barbro Boldt (1913–1992), finlandssvensk bibliotekarie
Gerhard Boldt (1918–1981), tysk officer
Georg Boldt (1862–1918), finlandssvensk religionsfilosof
Harry Boldt (född 1930), tysk dressyrryttare
Jean Boldt (1865–1920), finlandssvensk jurist
Johan Dietrich Boldt (1831–1883), finlandssvensk generalmajor
Jolin Boldt (född 1951), finlandssvensk-svensk journalist
Jonna Boldt (född 1968), finlandssvensk förlagsredaktör
Konstantin Ferdinand Boldt (1829–1885), finlandssvensk generalmajor
Lauri Boldt (1910–1982), finlandssvensk överste
Peter J. Boldt (1946–2017), finlandssvensk ekonom
Robert Boldt (1861–1923), finlandssvensk skolman och botaniker
Sidney Boldt-Christmas (1924–2016), svensk seglare
Theodor Hugo Fredrik Boldt (1827–1894), finlandssvensk generallöjtnant

Se även
 Bolt – flera

Svenska efternamn